Hong He bezeichnet:

Hong He (Huai He), Fluss in der chinesischen Provinz Henan
Hong He (Hun He), Fluss in der chinesischen Provinz Liaoning
Hóng Hé, Flusssystem in China und Vietnam, siehe Roter Fluss